A little moonlight è un album del 2003 di Dianne Reeves che ha raggiunto la quinta posizione nella classifica Jazz Albums.

Tracce

Collegamenti esterni